Roncesvalles kan syfta på:

 Slaget vid Roncesvalles – ett slag på Iberiska halvön

Geografi

Colombia 

 Roncesvalles (kommun), Tolima, 
 Roncesvalles (ort), Tolima,

Spanien 

 Orreaga/Roncesvalles – en kommun i provinsen Provincia de Navarra

Se även
 Puerto de Ibañeta – ett bergspass